Éric Ciotti (né en 1965), homme politique français ;
Giulio Ciotti (né en 1976), athlète italien, spécialiste du saut en hauteur ;
Luigi Ciotti (né en 1945), prêtre italien et militant anti-mafia ;
Marziano Ciotti (1839-1887), patriote italien, membre de l'expédition des Mille ;
Roberto Ciotti  (1953-2013), guitariste et bluesman italien.